Held von Arzach () ist die höchste Auszeichnung der nicht offiziell anerkannten Republik Bergkarabach. Die Verleihung erfolgt durch den Präsidenten der Republik Bergkarabach. Der Name erinnert an Arzach, eine Provinz im historischen Armenischen Reich, die im Bereich des heutigen Bergkarabach gelegen war. Gemäß der offiziellen Webseite des Präsidenten der Republik Bergkarabach wird der Titel Held von Arzach nur für besondere Dienste bei der Verteidigung, bei der Stärkung der Wirtschaftskraft und für die Erschaffung von bedeutenden nationalen Werten vergeben. Der Orden des goldenen Adlers wird nur an Personen vergeben, die als Held von Arzach ausgezeichnet wurden.

Robert Abajyan war der 24. Held von Arzach und war mit 19 Jahren der jüngste, der jemals diesen Titel bekam.

Als nächstniedrigerer Orden existiert das Kampfkreuz erster und zweiter Ordnung. Der Orden entspricht ungefähr dem Orden „Nationalheld Armeniens“ des Armenischen Staates.

Einzelnachweise 

 
Orden und Ehrenzeichen